Armour (waterbouwkunde), de bovenste laag van een dijk of een golfbreker
Armour (South Dakota), een stad in de Verenigde Staten
Armour and Company, een Amerikaanse vleesbedrijf